Tacheng (kinesisk: 塔城; pinyin: Tǎchéng; uighurisk: تارباغاتاي ; uigur-latin: Tarbaghatay) er et præfektur under det kasakhiske autonome område Ili i Xinjiang i Folkerepublikken Kina. Det har et areal på 98.824 km², og en befolkning på omkring 1.000.000 mennesker, med en tæthed på 11 indb./km².

Tacheng kaldes også Tarbaghatay (andre stavemåder: Tarbagatai, Tarbayatai, Tarvagatajn). Tidligere hed det Chuguchak. Tacheng dannede sammen med Ili og Altay fra 1944 til 1949 Den anden østturkestanske republik med tilknytning til Sovjetunionen.

Administrative enheder 
Prefekturet Tacheng har jurisdiksjon over 2 byamter (市 shì), 4 amter (县 xiàn) og et autonomt amt (自治县 zìzhìxiàn).

Etnisk sammensætning 

Præfekturer i Xinjiang